Surahammar kan syfta på:

 Surahammars kommun – en kommun i Västmanlands län
 Surahammar – en tätort och centralort i Surahammars kommun
 Surahammars landskommun – en tidigare kommun i Västmanlands län 1963–1971
 Surahammars Bruk – en ståltillverkare i Surahammar
 Surahammars herrgård – en herrgård i Surahammar
 Surahammars station – en järnvägsstation i Surahammar
 Surahammars IF, idrottsförening i Sverige
 Sura församling, – en tidigare församling i Västerås stift –2014
 Sura kyrka – en kyrkobyggnad i Surahammar
 Sura gamla kyrka – en kyrkobyggnad i Surahammar

Se även
Sura